Jméno a příjmení František Hrdlička má více nositelů:

 František Hrdlička (1888–1960) – český sociálnědemokratický politik a poslanec
 František Hrdlička (funkcionář) (1956–2014) – český fotbalový funkcionář
 František Hrdlička (spisovatel) (* 1937) – český spisovatel, publicista, překladatel, divadelník a vysokoškolský pedagog
František Hrdlička (akademik) (* 1946) – profesor na Ústavu energetiky FS ČVUT, člen Uhelné komise při vládě ČR